Biqiao (kinesiska: 毕桥镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 190 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Biqiao är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sunbu,  km sydväst om Biqiao. Omgivningarna runt Biqiao är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina